Аллера́ — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Аллера́ — коммуна во Франции, в департаменте Крёз